Schlüsselberg bezeichnet:

 Schlüsselberg (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Schlüsselberg (Lindlar), Ort in der Gemeinde Lindlar
 Burgstall Schlüsselberg abgegangene Burg bei Waischenfeld

Siehe auch:
 Schlüßlberg